JOC ist die Abkürzung für:
 The Journal of Organic Chemistry
 Japanese Olympic Committee, das Japanische Olympische Komitee

JOC